Андрея Эритт-Ванк (; родилась 6 октября 1973 года в Тимишоаре, Румыния) — румынская теннисистка и тренер.
 Победительница 2 турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Андрея — одна из двух дочерей Григори и Марии Ванков. Её младшую сестру зовут Антоанета (работает в журналистике).

Румынка начала играть в теннис в 8 лет. Из-за многочисленных операций на коленях она предпочитала играть на наиболее медленных покрытиях.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (21)

Победы (13)

Поражения (8)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (2)

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (49)

Победы (24)

Поражения (25)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1973 году
Родившиеся 6 октября
Родившиеся в Тимишоаре
Теннисисты Румынии